Rozgrywki o Puchar Słowenii w piłce siatkowej mężczyzn w 2010 roku (Pokal Slovenije) zainaugurowane zostały 21 września.

Składały się z czterech rund wstępnych, 1/8 finału, 1/4 finału i turnieju finałowego.

Turniej finałowy odbył się w OŠ Milojke Štrukelj w Novej Goricy w dniach 20-21 listopada.

Zdobywcą Pucharu Słowenii została drużyna .

Terminarz

Drużyny uczestniczące

Rundy wstępne 
Drużyny oznaczone czcionką pogrubioną awansowały do dalszej rundy.

1. runda

2. runda

3. runda

4. runda

1/8 finału 
Drużyny oznaczone czcionką pogrubioną awansowały do dalszej rundy, a kursywą odpadły z rozgrywek. Po lewej gospodarze pierwszych meczów.

Ćwierćfinały 
Drużyny oznaczone czcionką pogrubioną awansowały do dalszej rundy, a kursywą odpadły z rozgrywek. Po lewej gospodarze pierwszych meczów.

Turniej finałowy

Półfinały

Finał

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 
 

Puchar Słowenii w piłce siatkowej mężczyzn
2010 w piłce siatkowej
2010 w Słowenii